Barkowo (gromada w powiecie człuchowskim)
 Barkowo (gromada w powiecie milickim)